Presunto culpable: puede referirse a:

Presunto culpable, documental mexicano.
Presunto culpable, novela de 1993.
Presunto culpable, serie de televisión española.